Svendsberget ist der Familienname folgender Personen:
Geir Svendsberget (* 1974), norwegischer Eishockeyspieler
Marthine Svendsberget (* 2001), norwegische Handballspielerin
Tor Svendsberget (* 1947), norwegischer Biathlet